För den indonesiska ön, se Riama (ö).

Riama är ett släkte av ödlor. Riama ingår i familjen Gymnophthalmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjällbärande kräldjur
Riama